Luis Federico de Wurtemberg-Montbéliard (Montbéliard, 29 de enero de 1586-ibidem, 26 de enero de 1631) fue el fundador de una rama dinástica lateral de la Casa de Wurtemberg conocida como duques de Wurtemberg-Montbéliard.

Luis Federico de Wurtemberg nació en el castillo de Montbéliard como el quinto vástago y segundo hijo varón del duque Federico I de Wurtemberg y de la princesa Sibila de Anhalt.

Biografía 
El 28 de mayo de 1617 Luis Federico acordó con su hermano mayor, el duque Juan Federico dividir la posesión de Wurtemberg. Luis Federico recibió las posesiones en la margen izquierda del Rin (Montbéliard, Riquewihr y Horbourg) con plena soberanía. Así, Luis Federico se hizo fundador de la línea menor de Wurtemberg-Montbéliard.

Durante la Guerra de los Treinta Años, su territorio sufrió gravemente por el hambre y la peste. Después de la muerte de su hermano Juan Federico el 28 de julio de 1628, Luis Federico se trasladó a Stuttgart, para actuar como tutor y regente en nombre de su primo menor de edad Everardo III. Su mandato como regente fue dominado por los conflictos con el emperador Fernando II, con los que Wurtemberg perdió un tercio de su territorio debido al Edicto de Restitución. En noviembre de 1630, Luis Federico retornó a Montbéliard, donde murió el 26 de enero de 1631.

Matrimonio e hijos 

Luis Federico contrajo matrimonio el 14 de julio de 1617 con Isabel Magdalena de Hesse-Darmstadt, hija del landgrave Luis V de Hesse-Darmstadt. El matrimonio produjo tres hijos:
 Cristóbal (24 de diciembre de 1620 - 1 de enero de 1621)
 Enriqueta Luisa (20 de junio de 1623 - 24 de agosto de 1650), desposó el 21 de agosto de 1642 al Margrave Alberto II de Brandeburgo-Ansbach.
 Leopoldo Federico (30 de mayo de 1624 - 15 de junio de 1662), su sucesor.

Después de la muerte de Isabel Magdalena el 9 de junio de 1624, Luis Federico contrajo matrimonio el 15 de mayo de 1625 con Ana Leonor de Nassau-Weilburg-Saarbrücken. Este matrimonio también produjo tres hijos:
 Jorge II (5 de octubre de 1626 - 1 de junio de 1699)
 Enrique (19 de diciembre de 1627 - enero de 1628)
 Georgia Ludovica (1 de febrero de 1630 - 11 de abril de 1630)

Ancestros

Referencias 
 Jean-Marc Debard: Ludwig Friedrich. In: Sönke Lorenz, Dieter Mertens, Volker Press (Hrsg.): Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. Kohlhammer, Stuttgart 1997, ISBN 3-17-013605-4, pp. 178-180.
 Gerhard Raff: Hie gut Wirtemberg allewege. Vol. 2: Das Haus Württemberg von Herzog Friedrich I. bis Herzog Eberhard III. Mit den Linien Stuttgart, Mömpelgard, Weiltingen, Neuenstadt am Kocher, Neuenbürg und Oels in Schlesien. 4. Auflage. Landhege, Schwaigern 2014, ISBN 978-3-943066-12-8, pp. 159-184.

Enlaces externos 
 

Duques de Wurtemberg del siglo XVII
Nacidos en Montbéliard